Кратер Атвуд () — небольшой ударный кратер в Море Изобилия на видимой стороне Луны. Название дано в честь английского физика и математика Джорджа Атвуда (1745—1807) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 г.

Описание кратера 

Кратер расположен на северо-западе от кратера Лангрен и до получения собственного наименования в 1976 г. имел обозначение Лангрен K (в системе обозначений так называемых сателлитных кратеров, расположенных в окрестностях кратера, имеющего собственное наименование). На севере от кратера расположен кратер Наонобу (бывший Лангрен B), на востоке-юго-востоке кратер Акоста (бывший Лангрен С), на западе кратер Бильхарц (бывший Лангрен F). 

Селенографические координаты центра кратера , диаметр 28,6 км, глубина 2500 м.

Кратер примыкает к границе внешнего откоса кратера Лангрен и породы, выброшенные при образовании последнего кратера, образуют примыкающие к южной части вала невысокие хребты. Высота вала над окружающей местностью составляет 900 м, объем кратера составляет приблизительно 570 км³. В чаше кратера имеется небольшой центральный пик с возвышением 460 м примыкающий к хребту тянущемуся к северной части кратера.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки с борта Аполлона-8, Аполлона-15, Аполлона-16.
 Кратер Атвуд на карте LAC-80.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 Топографическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны